kruk – gatunek ptaka z rodziny krukowatych

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Kruk – część miasta Gostynin
 Kruk – część miasta Inowrocław
 Kruk – część miasta Suchedniów
 Kruk – część wsi Dębów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Kruk – część wsi Starościn w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka
 Kruk – część wsi Gorzewo w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Kruk – część wsi Helenów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleński m, w gminie Przyłęk
 Kruk – osada wsi Raków w woj. świętokrzyskim,  w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Tytuły dzieł 
 Kruk (The Raven) – wiersz Edgara Allana Poego
 Kruk (The Raven) − amerykański filmowy horror z 1935 roku, swobodna adaptacja wiersza E.A. Poego
 Kruk ( Le Corbeau) – francuski film z 1943
 Kruk (The Raven) − amerykański filmowy horror komediowy z 1963 roku, swobodna adaptacja wiersza E.A. Poego
 Kruk – polski film fantasy (baśń filmowa) wyprodukowany w 1976 roku, mający premierę w roku 1990 
 Kruk (The Crow) – amerykański filmowy horror z 1994 roku
 Kruk 2: Miasto Aniołów ( The Crow 2: City of Angels) − amerykański horror z 1996 roku
 Kruk 3: Zbawienie (The Crow: Salvation) − amerykański horror z 2000 roku
 Kruk IV (The Crow: Wicked Prayer) − amerykański horror z 2005 roku
 Kruk: Droga do nieba (The Crow: Stairway to Heaven) − kanadyjski serial telewizyjny z 1998 roku
 Kruk. Szepty słychać po zmroku − polski serialowy thriller produkcji CANAL+ z 2018 roku
 Kruk. Czorny woron nie śpi − polski serialowy thriller produkcji CANAL+, kontynuacja pierwszej serii
 Kruk – ścieżka dźwiękowa do filmu Kruk
 Kruk – album ReTo

Osoby 
 Adam Kruk – polski krytyk filmowy
 Edward Kruk (fotograf) – artysta fotograf
 Elżbieta Kruk – była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poseł na Sejm VI kadencji
 Erwin Kruk – polski pisarz, poeta i dziennikarz, senator I kadencji
 Ewa Kruk – reżyserka
 Jan Paweł Kruk – aktor teatralny i filmowy
 Janusz Kruk – członek grupy 2 plus 1
 Łukasz Kruk – siatkarz
 Mariusz Kruk – kajakarz
 Michał Kruk (aktor) – aktor teatralny i filmowy, Mister Poland 1999
 Mirosław Piotr Kruk – historyk sztuki, bizantynolog
 Paula Kruk – saneczkarka i skeletonistka
 Przemysław Kruk – snookerzysta i komentator sportowy
 Ryszard Kruk – siatkarz i trener siatkówki
 Sandra Kruk – bokserka
 Stanisław Kruk – polski inżynier, urzędnik w II RP
 Tadeusz Kruk – polski działacz państwowy, od 1980 wojewoda krośnieński
 Witold Kruk-Ołpiński – matematyk, fizyk i psycholog
 Władysław Kruk – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, urzędnik konsularny
 Wojciech Kruk – polityk, przedsiębiorca
 Zenon Kruk – polski piłkarz
 Franciszek Kruk-Grzybowski – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Maria Kruk-Jarosz – prawniczka
 Jan Kruk-Śmigla – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Tadeusz Kruk-Strzelecki – major rezerwy piechoty Wojska Polskiego, działacz obozu sanacji
 Stanisław Schuster-Kruk – pułkownik piechoty Wojska Polskiego

Firmy 
 W. Kruk – najstarsze polskie przedsiębiorstwo jubilerskie
 FW KRUK S.A. – Firma Windykacyjna KRUK Spółka Akcyjna
 GK KRUK – Grupa Kapitałowa KRUK

Inne 
 Kruk – gwiazdozbiór
 KRUK – hardrockowy zespół muzyczny
 Kruk – pomost bojowy
 PZL 106 Kruk – samolot rolniczy
 Kruk – skała wspinaczkowa na Górze Zborów w Podlesicach

Zobacz też 
 Krucze Skały
 Kruk w mitologii